Rising Star pode se referir a:

Localidades
Rising Star (Texas)

Outros
Rising Star (TVI) - concurso de talentos da televisão portuguesa, TVI.
 Rising Star Games
 Rising Star - episódio da quarta temporada de Babylon 5

Desambiguação